

1 ноября 
 Беседняк, Ангел (27), словенский партизан, участник Народно-освободительной борьбы Югославии. Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою.
 Гурштейн, Арон Шефтелевич,советский литературный критик.
 Каминка, Август Исаакович (75), российский юрист, общественный и политический деятель, публицист, издатель, погиб в результате уничтожения населения Рижского гетто

2 ноября 
 Авксентьевский, Константин Алексеевич (51), советский военачальник, участник Гражданской войны, убит уголовниками.
 Засыпкин, Леонид Сергеевич, юный герой-пионер, подпольщик Великой Отечественной войны.
 Лесконоженко, Николай Гаврилович (22), лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

3 ноября 
 Змитрок Бядуля (55), белорусский и советский писатель и поэт, лексикограф.
 Зозуля, Ефим Давидович (49), русский прозаик.
 Хилл, Артур Уильям (66), британский ботаник, директор Королевских ботанических садов Кью. Погиб в результате аварии.

4 ноября 
 Маслов, Виктор Иванович (35), советский военный моряк, командир дивизиона эсминцев на Неве, капитан 2-го ранга (1941). Погиб на корабле, подорвавшемся на мине.
 Петрова, Антонина Васильевна (26), — Герой Советского Союза (посмертно), партизанка. Погибла в бою.

5 ноября 
 Гиппиус, Владимир Васильевич (65), русский поэт Серебряного века. Умер во время блокады Ленинграда от голода.
 Нечаев, Василий Григорьевич (27) — Герой Советского Союза
 Синютин, Николай Петрович (30) — Герой Советского Союза

6 ноября 

 Готтшальк, Йоахим (37), немецкий актёр. Самоубийство.
 Леблан, Морис (76), французский писатель, автор детективных повестей, романов и пьес об Арсене Люпене.
 Чекалин, Александр Павлович (16), юный партизан-разведчик во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942) (посмертно). Повешен немецкими оккупантами.

7 ноября 
 Балицкий, Дмитрий Владимирович, юный герой-пионер, партизан разведчик Великой Отечественной войны. 
 Иванишин, Владимир Георгиевич (33), советский композитор. 
 Игнатенко, Пётр Павлович,  юный герой-пионер, партизан разведчик Великой Отечественной войны. 
 Красносельский, Иван Михайлович, стрелок 18-го отдельного батальона морской пехоты Береговой обороны Черноморского флота, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою
 Одинцов, Даниил Сидорович — Герой Советского Союза.
 Паршин, Юрий Константинович — Герой Советского Союза.
 Родионов, Михаил Егорович (25), пулеметчик 426-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою
 Синицын, Николай Ильич (14), юный герой-пионер, партизан разведчик Великой Отечественной войны. 
 Торцев, Александр Григорьевич (21) — заместитель командира роты 112-го стрелкового полка, 52-й стрелковой дивизии, 14-й армии Карельского фронта (Северный оборонительный район), младший лейтенант. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Фильченков, Николай Дмитриевич (34), начальник клуба 18-го отдельного батальона морской пехоты Береговой обороны Черноморского флота, политрук. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Цибулько, Василий Федосеевич — Герой Советского Союза.

8 ноября 
 Андрухаев, Хусен Борежевич (21), адыгейский советский поэт, Герой Советского Союза (посмертно}. Погиб в бою.
 Моска, Гаэтано (83), итальянский юрист и социолог. Наряду с Парето является создателем теории элит.
 Сергеев, Фёдор Васильевич (33), советский государственный деятель, народный комиссар лесной промышленности СССР (1940—1941)

9 ноября 
 Макарий (Опоцкий) (68) — епископ Русской православной церкви, епископ Череповецкий, викарий Новгородской епархии.
 Глебович, Генрик (37), блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Расстрелян белорусскими коллаборационистами.
 Редо, Юзеф (69) — польский актёр, оперетты и кино .
 Смирнов, Георгий Семёнович — командир звена 81-го дальнебомбардировочного авиационного полка 50-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии Южного фронта, лейтенант.

10 ноября 
 Матвеева, Лидия (16), юная герой-пионер Великой Отечественной войны.
 Чекмак, Вилор Петрович (14), юный герой-пионер Великой Отечественной войны.

11 ноября 
 Амад, Альбер (84), французский дивизионный генерал.
 Пятикоп, Михаил Евгеньевич (33), советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

12 ноября 
 Загаров Александр Леонидович (64) — российский и советский актёр и театральный режиссёр .
 Левицкий, Константин Антонович (81) политический деятель Галиции.
 Хюнтцигер, Шарль (61), французский военачальник, армейский генерал, один из активных деятелей режима Виши, военный министр. Погиб в автомобильной катастрофе.

13 ноября 

 Мазай, Макар Никитович (31), сталевар Мариупольского металлургического завода имени Ильича. Казнён немецкими оккупантами.
 Серов, Василий Иванович, советский боксёр, трёхкратный чемпион Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Погиб на фронте.
 Ястребов, Александр Георгиевич, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, военный комиссар 184-го отдельного сапёрного батальона 7-й отдельной армии, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою

14 ноября 
 Дрозжин, Михаил Михайлович (34) — советский актёр-кукольник, заслуженный артист РСФСР .
 Ефет, Евгений Борисович (31), военный моряк, капитан 3-го ранга, командир эсминца «Гордый». Погиб в бою.
 Ефрем (Ефремов) (52), епископ Русской православной церкви, епископ Курский и Обоянский (1937—1941) Репрессирован. умер от склероз сердца в заключении.

15 ноября 
 Гринберг, Вилли Янович (44), советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Погиб на фронте.
 Ландау, Григорий Адольфович (64), российский журналист и политический деятель. Умер в советском исправительно-трудовом лагере.
 Лебедев, Алексей Алексеевич (29), поэт-маринист, подводник, погиб на подводной лодке в Финском заливе.
 Линч-Стонтон, Генри (68), британский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 г. в Лондоне.

16 ноября 

 Ананьев, Николай Яковлевич (28), Герой Советского Союза (посмертно) (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Безродных, Григорий Михеевич (32), Герой Советского Союза (посмертно) (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Белашев, Николай Никонорович (30), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Бондаренко, Яков Александрович (36), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб вбою
 Вихрев, Пётр Борисович (32), политрук, Герой Советского Союза(посмертно) Погиб в бою.
 Дутов, Пётр Данилович (25), Герой Советского Союза (посмертно) (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Емцов, Пётр Кузьмич (32), Герой Советского Союза (посмертно) (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Есебулатов, Нурсутбай (28), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Каленик, Дмитрий Митрофанович (32), Герой Советского Союза (посмертно) (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Клочков, Василий Георгиевич (30), один из главных участников обороны Москвы, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою
 Конкин, Григорий Ефимович, Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Косаев, Аликбай (36), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Крючков, Абрам Иванович, Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Максимов, Николай Гордеевич (30), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев) Погиб в бою.
 Митин, Гавриил Степанович (33), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев) Погиб в бою.
 Митченко, Никита Андреевич, Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев) Погиб в бою.
 Москаленко, Иван Васильевич, Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев) Погиб в бою.
 Натаров Иван Моисеевич (31) Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Петренко, Григорий Алексеевич (31), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Сенгирбаев, Мусабек (24), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Трофимов, Николай Игнатьевич (26), Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою.
 Шепетков, Иван Алексеевич (31) Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою
 Шопоков, Дуйшенкул (26) Герой Советского Союза (посмертно), (один из 28 героев-панфиловцев). Погиб в бою

17 ноября 
 Иванов, Алексей Александрович (19), стрелок-бомбардир 52-го ближнебомбардировочного авиационного полка (76-я смешанная авиационная дивизия, ВВС 37-й армии, Юго-Западный фронт), старший сержант. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою
 Иванов, Яков Матвеевич (25),Герой Советского Союза.
 Пашанин, Фёдор Ионович (41), советский врач, главный врач туберкулезного отделения заводской поликлиники города Сталиногорска, член могилёвского подполья, повешен немецкими захватчиками
 Рейснер, Лев Михайлович (39), советский моряк-подводник, командир подводной лодки Д-2 «Народоволец» в 1933—1937 годах. Скончался в заключении в 1941 году.
 Удет, Эрнст (45), второй по результативности немецкий лётчик-ас Первой мировой войны. Самоубийство

18 ноября 

 Балеста, Фёдор Захарович — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943), указ о награждении отменён в 1962 году.
 Босов, Алексей Петрович (31) — советский офицер, танкист, участник боёв в районе реки Халхин-Гол и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1939). Погиб в бою.
 Вавилов, Сергей Васильевич (27), комиссар артиллерийской батареи, Герой Советского Союза (посмертно) Погиб в бою.
 Ефремов, Андрей Георгиевич (33), старший помощник капитана парохода ледокольного типа «Георгий Седов» Главного управления Северного морского пути. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1940). Почётный полярник. Погиб в бою.
 Неллиган, Эмиль (61), — канадский поэт, писал на французском языке. Умер в психиатрической клинике.
 Нернст, Вальтер Герман (77), немецкий химик, один из создателей физической химии, лауреат Нобелевской премии по химии в 1920 году «в признание его работ по термодинамике».
 Оганов, Сергей Мамбреевич (20), командир артиллерийской батареи 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии 57-й армии Южного фронта. Герой Советского Союза {посмертно}.
 Панфилов, Иван Васильевич (48), советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза (1942, посмертно). Погиб на фронте
 Уотсон, Крис (74), австралийский политический деятель, третий премьер-министр Австралии (1904), первый в мире лейбористский премьер-министр.

19 ноября 
 Пан, Яков Соломонович (35) — советский прозаик, писатель-фантаст, журналист.
 Хмаладзе, Илья Георгиевич — участник Советско-Финской и Великой Отечественной войны, младший политрук, Герой Советского Союза (1940). Погиб от ран, полученных на фронте.

20 ноября 
 Бризен, Курт фон — немецкий военный деятель, генерал пехоты, командир корпуса, погиб в бою на советско-германском фронте.
 Маслов, Аркадий (50), немецкий коммунист, еврейского происхождения. Умер в Гаване.
 Солнцев, Сергей Иванович (35),начальник разведки и комиссар партизанского отряда Рузского района Московской области, старший лейтенант НКВД, Герой Советского Союза.
 Юфимцев, Павел Михайлович, политрук роты 2-го батальона Ростовского стрелкового полка народного ополчения.

21 ноября 
 Куракин, Александр Борисович (66), князь, председатель Комитета помощи беженцам и главноуполномоченный Российского общества Красного Креста во время Первой мировой войны. Умер в Ницце
 Нецветай, Алексей Игнатьевич (33),советский промышленный деятель.
 Салов, Михаил Владимирович (22), Герой Советского Союза. 
 Филарет (Линчевский), архиепископ Волынский и Житомирский.
 Хлюстин, Иван Николаевич (79), российский и французский артист балета, педагог и балетмейстер русского происхождения Умер во Франции

22 ноября 
 Батиев, Дмитрий Александрович (45), советский коми литератор, общественный и государственный деятель. Главный инициатор создания в 1921 году Автономной области Коми. Репрессирован. Расстрелян по приговору военного трибунала.
 Коффка, Курт (55), немецко-американский психолог. Один из основателей гештальтпсихологии.
 Маркуца, Павел Андреевич (34), участник Великой Отечественной войны, командир звена 44-го скоростного бомбардировочного авиационного полка Северного фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза (1941). Погиб в бою.
 Мёльдерс, Вернер (28), немецкий летчик-ас времен Второй мировой войны, погиб в авиакатастрофе.

23 ноября 

 Бекетов, Алексей Николаевич (79), русский и советский архитектор и художник-пейзажист, академик архитектуры с 1894
 Кунин, Константин Ильич (32),  русский советский писатель, востоковед, экономист. 
 Петров, Пётр Михайлович (31) — Герой Советского Союза (1940), командир эскадрильи 68-го истребительного авиационного полка, капитан. Погиб в бою.
 Чайкина, Елизавета Ивановна (23), секретарь Пеновского подпольного райкома комсомола Калининской области, одна из организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. (посмертно). Расстреляна немецкими оккупантами.

24 ноября 
 Зиматова, Прасковья Андреевна (23), партизанка-разведчица, замучена гитлеровскими оккупантами.
 Лузан, Фёдор Афанасьевич (20), военный радист, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Острянский, Николай Максимович (74) — российский военный, генерал-майор, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн на стороне Белого движения. Умер во Франции.

25 ноября 
 Агирре Серда, Педро (62) — президент Чили с 1938; туберкулёз.

26 ноября 
 Даниил Кашкаров (63) — советский зоолог, эколог. Умер от сердечного приступа при эвакуации из блокадного Ленинграда.

27 ноября 
 Гурьянов, Михаил Алексеевич (38) — участник Великой Отечественной войны, комиссар партизанского отряда, Герой Советского Союза(посмертно); казнён (повешен) фашистскими оккупантами.
 Лобовиков, Сергей Александрович (71), фотохудожник, председатель Вятского фотографического общества, почётный и действительный член Русского фотографического общества (Москва). Погиб при бомбёжке в блокадном Ленинграде.
 Челпанов, Василий Николаевич (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шульминский, Станислав (47), священник. Деятель Римско-католической церкви. Умер в советском трудовом лагере.

28 ноября 
 Кинг, Элвин Рой (47), лётчик-ас австралийского авиационного корпуса.
 Маэда, Мицуё (63), японский дзюдоист, профессиональный боец, сыграл важную роль в создании бразильского джиу-джитсу, болезнь почек.
 Павлович, Живоин (43), югославский коммунист, автор антисталинской книги «Баланс советского термидора», казнён югославскими партизанами по обвинению в предательстве.
 Смирнов, Константин Александрович (53), священник Русской православной церкви, иерархобновленческой церкви. Репрессирован. Умер в лагере. Реабилитирован посмертно.
 Черевичкин, Виктор Иванович — советский подросток, убитый немецкими оккупантами.

29 ноября 

 Волошина, Вера Даниловна (22), партизанка, красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. Герой России (посмертно). Повешена немецкими захватчиками.
 Дудич, Драгойло (53) — сербский писатель и военнослужащий, участник Народно-освободительной войны Югославии, руководитель Главного народно-освободительного совета Сербии, Народный герой Югославии {посмертно). Погиб в бою с немецкими оккупантами.
 Кайков, Павел Александрович (24), военный лётчик, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою
 Космодемьянская, Зоя Анатольевна (18), партизанка, красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта; первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны; повешена немецкими захватчиками.
 Михаил Кузьмин (26), Герой Советского Союза.
 Уоллер, Фрэнк (56), американский легкоатлет, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Шогенцуков, Али Асхадович (41), советский кабардинский поэт, писатель, основоположник кабардинской литературы. Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР (1939). Погиб в нацистском концлагере.

30 ноября 
 Гетингер, Людвик Рох (37), блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Погиб в нацистском концентрационном лагере Дахау
 Моррис, Адриан (34) — американский актёр .
 Муравицкий, Лука Захарович (24), участник Великой Отечественной войны, лётчик 29-го истребительного авиационного полка 31-й смешанной авиационной дивизии Ленинградского фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза. Погиб в бою.
 Шумов, Анатолий Петрович (17), несовершеннолетний партизан Великой Отечественной войны.